Берналь Гонсалес Акоста (; ) — коста-риканский шахматист, гроссмейстер (2014), тренер.

Многократный чемпион страны. В составе сборной Коста-Рики участник 9-и Олимпиад (1990, 1994, 2000, 2004—2014).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
Шахматисты Коста-Рики